Васи́лий Харито́нов:
 Харитонов, Василий Андреевич (1924 — ?) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Харитонов, Василий Дмитриевич (1917—1968) — Герой Советского Союза.
 Харитонов, Василий Иванович (1914—1966) — полный кавалер ордена Славы.
 Харитонов, Василий Николаевич (1922—2002) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.